Parallell kan avse:

 Parallell (matematik) – inom geometrin är två räta linjer parallella ifall vinkeln som bildas mellan dem är exakt 0 eller 180 grader
 Parallellism – inom språkvetenskap ett stilmedel som används för att betona någonting
 Parallellkoppling – en elektrisk koppling där alla komponenter är anslutna till samma spänningsuttag
 Parallell evolution – företeelsen att samma genetiska eller morfologiska struktur utvecklas vid flera tillfällen inom en klad
 Parallelltonart – en tonart i dur/moll-systemet som använder samma tonförråd som en annan tonart

Datortekniken
 Parallell databuss – en databuss där flera ledare används för att gemensamt överföra data
 Parallell beräkning – 
 Parallellport – ett kontaktdon

Sammansättningar 
Parallellogram – en geometrisk figur
Parallels Desktop – en mjukvaruemulator för operativsystem